Эмилио Серрано-и-Руис (; ,  — , ) — испанский композитор, пианист и музыкальный педагог.

Окончил Мадридскую консерваторию (1870), ученик Эмилио Арриеты (композиция) и Хосе Арангурена (гармония), занимался также в классе фортепиано Дамасо Сабальсы. Ещё до окончания консерватории начал преподавать в ней, в 1894—1920 гг. профессор композиции; среди многочисленных учеников Серрано, в частности, Рикардо Вилья и Конрадо дель Кампо. Исполнял также обязанности придворного музыканта, играл партию фортепиано на придворных концертах камерной музыки.

Приобрёл наибольшую известность своими операми, начиная с первой, «Митридат» (1882, по мотивам одноимённой трагедии Жана Расина), за которой последовали «Хуана Безумная» (, о королеве Хуане Безумной, написана в середине 1880-х во время двухлетнего пребывания Серрано в Риме и предназначалась для итальянской постановки, но в итоге премьера состоялась в 1890 г. в Мадриде), «Ирена из Отранто» (; 1891, по пьесе Хосе Эчегарая «Чума в Отранто»), «Гонсало де Кордова» (; 1898, на собственное либретто, из жизни великого испанского полководца Гонсало де Кордова) и наконец «Великолепная маха» (; 1910, либретто Карлоса Фернандеса Шоу, премьера в театре «Колон» в Буэнос-Айресе). Некоторые из этих произведений несли на себе влияние Рихарда Вагнера, другие тяготели к традиционной испанской сарсуэле. Написал также симфонию (1887), струнный квартет, ряд вокальных сочинений, среди которых выделялся цикл «Песни сердца» (; 1920). Опубликовал также учебник гармонии.

После смерти Томаса Бретона (1923) был президентом отделения музыки Королевской академии Сан-Фернандо.

Композиторы Испании
Академические музыканты Испании